

Antroponimi 
 Carmen – variante del nome proprio di persona Carmela

Astronomia 
 Carmen – asteroide

Cinema 
 Carmen – cortometraggio del 1907 diretto da Arthur Gilbert 
 Carmen – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Pathé Frères
 Carmen – film diretto da Gerolamo Lo Savio (1909)
 Carmen – film diretto da Theo Frenkel (1912)
 Carmen – cortometraggio diretto da Stanner E.V. Taylor (1913)
 Carmen – cortometraggio diretto da Lucius Henderson (1913)
 Carmen – film diretto da Giovanni Doria e Augusto Turchi (1913)
 Carmen – film diretto da Cecil B. DeMille (1915)
 Carmen – film diretto da Raoul Walsh (1915)
 Carmen o La parodia di Carmen – film di Charlie Chaplin del 1916
 Carmen – film diretto da Ernst Lubitsch (1918)
 Carmen – film diretto da Ernesto Vollrath (1921)
 Carmen – cortometraggio diretto da George Wynn (1922)
 Carmen – film diretto da Jacques Feyder (1926)
 Carmen – film diretto da H.B. Parkinson (1927)
 Carmen – film diretto da Cecil Lewis (1931)
 Carmen – cortometraggio d'animazione diretto da Lotte Reiniger (1933)
 Carmen – film diretto da Anson Dyer (1936)
 Carmen – film diretto da Luis César Amadori (1943)
 Carmen – film diretto da Christian-Jaque (1945)
 Carmen – film TV diretto da Tyrone Guthrie (1952)
 Carmen – film TV diretto da Göran Gentele (1960)
 Carmen – film diretto da Herbert von Karajan (1967)
 Carmen Story – film diretto da Carlos Saura (1983)
 Carmen – film-opera diretto da Francesco Rosi (1984)
 Carmen: A Hip Hopera – film musicale hip-hop diretto da Robert Townsend (2001)
 Carmen – film diretto da Vicente Aranda (2003) 
 U-Carmen – film diretto da Mark Dornford-May (2005)
 Carmen – film diretto da Benjamin Millepied

Geografia
Costa Rica
 Carmen – distretto del cantone di Cartago

Colombia
 Carmen de Apicalá – comune del Dipartimento di Tolima
 Carmen de Carupa – comune del Dipartimento di Cundinamarca
 El Carmen de Atrato – comune del Dipartimento di Chocó
 El Carmen de Bolívar – comune del Dipartimento di Bolívar
 El Carmen de Chucurí – comune del Dipartimento di Santander
 El Carmen del Darién – comune del Dipartimento di Chocó

Filippine
 Carmen – municipalità della Provincia di Agusan del Norte
 Carmen – municipalità della Provincia di Bohol
 Carmen – municipalità della Provincia di Cebu
 Carmen – municipalità della Provincia di Cotabato
 Carmen – municipalità della Provincia di Davao del Norte
 Carmen – municipalità della Provincia di Surigao del Sur

Messico
 Carmen – comune nello stato di Campeche
 El Carmen – comune nello stato di Nuevo León

Paraguay
 Carmen del Paraná – distretto del Dipartimento di Itapúa 

Stati Uniti d'America
 Carmen – comune dell'Oklahoma

Letteratura 
 Carmen – forma poetica 
 Carmen – novella di Prosper Mérimée, da cui è tratta l'opera di Bizet

Musica 
 Carmen – opera di Georges Bizet
 Carmen – gruppo progressive degli inizi degli anni settanta
 Carmen – brano della cantante Lana Del Rey dall'album Born to Die
 Carmen – brano del cantautore Stromae dall'album Racine carrée